Joe Cole – (1981), calciatore inglese
 Joe Cole – (1988), attore inglese
 J. Cole – (1985), rapper statunitense